

Théâtre 
 Par habitude, comédie d'Abel Tarride et François Vernayre, créée en 1903

Cinéma 
 Par habitude, un film muet réalisé par Max Linder en 1911 ;
 Par habitude, un court métrage réalisé par Henri Diamant-Berger en 1923 ;
 Par habitude, un court métrage réalisé par Maurice Cammage en 1932.